Butiltiol se može odnositi na:

 Butantiol (1-butiltiol)
 tert-Butiltiol